Bán steht für:
 einen Adelstitel im Königreich Ungarn und Kroatien, siehe Ban
 Edith Bán-Kiss (1905–1966), ungarische Bildhauerin und Malerin

 Frigyes Bán (1902–1969), ungarischer Filmregisseur
 Zsófia Bán (* 1957), ungarische Schriftstellerin
 den ungarischen Namen der Gemeinde Bánovce nad Bebravou in der Westslowakei

Siehe auch:
 Ban (Begriffsklärung)
 Bahn
 Baan (Begriffsklärung)